Seabra (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Seabra (gemeente), een gemeente in deze microregio